Charles Crozatier est un artiste sculpteur-fondeur
Il donne son nom :
 à la Rue Crozatier du XIIe arrondissement de Paris

 au Musée Crozatier au Puy-en-Velay